Giacomo Nani (1698 - 1770)
 Giovan Battista Nani (1616 - 1678), historien né à Venise.
 Jacopo Nani (1701 - 1770), peintre italien  de la période du baroque tardif
 Leone Nani (1880-1935), missionnaire et photographe italien
 Mariano Nani (? - 1804)
 Nani (1986-), footballeur portugais
 Napoleone Nani (1841 - 1899)
 Roberto Nani (1988-), skieur alpin italien

 '''Nani, famille patricienne de Venise.